Битва при Гибралтаре — морские сражения у Гибралтара:

 Битва при Гибралтаре (1607)
 Битва при Гибралтаре (1621)
 Бой у Гибралтара (1799)
 Сражение в заливе Альхесирас (1801)
 Гибралтарское ночное сражение (1801)